Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Wiktora Kreboka:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7|1995

|-
!colspan=7|1996

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn